El término Epiblema puede referirse a los siguientes artículos:

 Epiblema, un género de orquídeas.
 Epiblema, un género de insectos.